Fred Erismann (1891-1979), Zwitserse theater-, portret- en cultuurfotograaf
 Friedrich Erismann (1842-1915), Zwitsers oogarts en hygiënist
 Maria-Anna Erismann, Zwitserse zwemster en olympisch deelneemster
 Max Alphonse Erismann (1847-1923), Zwitsers politicus
 Theodor H. Erismann (1921-2002), Zwitsers burgerlijk ingenieur
 Theodor Paul Erismann (1883-1961), Zwitsers-Oostenrijks psycholoog

Zwitserse achternaam